XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Krakowie
 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie